Anossow ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Wiktorowitsch Anossow (1936–2014), russischer Mathematiker
 Pawel Petrowitsch Anossow (1796–1851), russischer Bergingenieur und Metallurg
 Witali Anossow (* 1977), usbekischer Kanute

Siehe auch:
 Anosov-Fluss